|-
|  ||  || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9602) Оя (Oya) ||  || 31 октября 1991 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 9 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9604) Белльванзёйлен (Bellevanzuylen) || 1991 YW || 30 декабря 1991 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 11 января 1992 || Мерида || O. A. Naranjo
|-
| (9606) 1992 BZ || 1992 BZ || 28 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 2 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9609) Пономарёваля (Ponomarevalya) ||  || 26 августа 1992 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9610) Фишер (Vischer) || 1992 RQ || 2 сентября 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (9611) Anouck ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9612) Белгород (Belgorod) ||  || 4 сентября 1992 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 26 января 1993 || Китт-Пик || Томас Бэлонек
|-
| (9614) Кювье (Cuvier) ||  || 27 января 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9615) Hemerijckx ||  || 23 января 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9617) Грэмчепмен (Grahamchapman) ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9618) Джонклиз (Johncleese) ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9619) Терригиллиам (Terrygilliam) ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9620) Эрикайдл (Ericidle) ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9621) Майклпейлин (Michaelpalin) ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9622) Терриджонс (Terryjones) ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9623) Karlsson ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9625) 1993 HF || 1993 HF || 16 апреля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9626) Стэнли (Stanley) ||  || 14 мая 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 15 июня 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9628) Сэндайоцуна (Sendaiotsuna) ||  || 16 июля 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9629) Сервет (Servet) ||  || 15 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9630) Castellion ||  || 15 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9631) Хьюбертривз (Hubertreeves) ||  || 17 сентября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9632) Судо (Sudo) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9633) Cotur ||  || 20 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9634) 1993 XB || 1993 XB || 4 декабря 1993 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (9635) 1993 XS || 1993 XS || 9 декабря 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (9636) 1993 YO || 1993 YO || 17 декабря 1993 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (9637) Perryrose ||  || 9 августа 1994 || Паломар || Паломар
|-
| (9638) Фукс (Fuchs) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9639) Scherer ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9640) Lippens ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9641) Demaziere ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9642) Такатахиро (Takatahiro) || 1994 RU || 1 сентября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9643) 1994 RX || 1994 RX || 2 сентября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 16 ноября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9645) Грюневальд (Grunewald) ||  || 5 января 1995 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9646) 1995 BV || 1995 BV || 25 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 27 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9648) Gotouhideo ||  || 30 октября 1995 || Kashihara || Ф. Уто
|-
| (9649) Junfukue || 1995 XG || 2 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9650) Окадаира (Okadaira) || 1995 YG || 17 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9651) Arii-SooHoo || 1996 AJ || 7 января 1996 || Халеакала || AMOS
|-
|  ||  || 12 января 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 13 января 1996 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (9654) Seitennokai ||  || 13 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9655) Yaburanger ||  || 11 февраля 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 23 февраля 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9657) Учка (Učka) ||  || 24 февраля 1996 || Вишня || К. Корлевич, D. Matkovic
|-
| (9658) Имабари (Imabari) ||  || 28 февраля 1996 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (9659) 1996 EJ || 1996 EJ || 10 марта 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 22 марта 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (9661) Гоман (Hohmann) ||  || 18 марта 1996 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9662) Frankhubbard || 1996 GS || 12 апреля 1996 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9663) Звин (Zwin) ||  || 15 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9664) Брейгель (Brueghel) ||  || 17 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9665) Inastronoviny || 1996 LA || 5 июня 1996 || Клеть || Клеть
|-
|  ||  || 6 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9667) Amastrinc ||  || 29 апреля 1997 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9668) Tianyahaijiao || 1997 LN || 3 июня 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (9669) Симметрия (Symmetria) ||  || 8 июля 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9670) Маньи (Magni) ||  || 10 июля 1997 || Кампо Император || А. Боаттини
|-
| (9671) Гемера (Hemera) ||  || 5 октября 1997 || Ондржеёв || Л. Коткова
|-
| (9672) Росенбергерезек (Rosenbergerezek) ||  || 5 октября 1997 || Ондржеёв || П. Правец
|-
| (9673) Кунисимакото (Kunishimakoto) ||  || 25 октября 1997 || Такане || С. Отомо
|-
| (9674) Словения (Slovenija) ||  || 23 августа 1998 || Чёрный Верх || -
|-
|  ||  || 17 августа 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9676) Эйкман (Eijkman) || 2023 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9677) Гоулендхопкинс (Gowlandhopkins) || 2532 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9678) ван дер Мер (van der Meer) || 2584 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9679) Крутцен (Crutzen) || 2600 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9680) Молина (Molina) || 3557 P-L || 22 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9681) Шервудроуленд (Sherwoodrowland) || 4069 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9682) Гравезанд (Gravesande) || 4073 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9683) Rambaldo || 4099 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9684) Olieslagers || 4113 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9685) Кортевег (Korteweg) || 4247 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9686) Кеезом (Keesom) || 4604 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9687) Уленбек (Uhlenbeck) || 4614 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9688) Гаудсмит (Goudsmit) || 4665 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9689) Фройденталь (Freudenthal) || 4831 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9690) Houtgast || 6039 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9691) Zwaan || 6053 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9692) Kuperus || 6354 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9693) Блекер (Bleeker) || 6547 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9694) Ликомед (Lycomedes) || 6581 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9695) Джонгейзе (Johnheise) || 6583 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9696) Jaffe || 6628 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9697) Louwman || 1295 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9698) Idzerda || 2205 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9699) Baumhauer || 3036 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9700) Paech || 3058 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|}